

Geografia

Austria 
 Weibern – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Niemcy 
 Weibern – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler